

Patronymes 
Bassov (masculin ; ) ou Bassova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
  (1892-1931), psychologue et pédologue soviétique 
 Nikolaï Bassov (1922-2001), physicien soviétique, prix Nobel de physique en 1964
 Vladimir Bassov (1923-1987), acteur et réalisateur soviétique

Patronyme russe